Бернард (Бенни) Йолинк (; род. 6 сентября 1946) — голландский рок-музыкант, гитарист и автор песен. Солист группы Normaal.

Биография

Музыкальная карьера 
Бенни Йолинк родился в деревне Хюммело 6 сентября 1946 года. После окончания средней школы, Йолинк учился в академии искусств в городе Хенгело. Помимо академии, Йолинк также пел в клубах и на разных небольших концертах. Позже, окончив академию, он получил образование художника.

В 1973 году, в возрасте 27 лет Бенни Йолинк вместе со своим другом барабанщиком Яном Мансхотом основали группу Normaal. Йолинк является единственным бессменным участником коллектива со дня её основания. Наряду с ним мог бы быть Ян Мансхот, если бы не умер в 2014 году. В 1975 году Бенни Йолинк впервые исполнил песню на ахтерхукском диалекте. До этого момента группа исполняла песни на английском языке. Выступление на ахтерхукском диалекте было столь успешным, что с тех пор группа все свои песни исполняли на этом наречии.

В 1977 году группа Normaal становится известной благодаря песне «Oerend hard», к которой Йолинк написал слова.

На данный момент Бенни живёт в родной деревне Хюммело унд Кеппель на ферме вместе со своей женой.

Другие занятия 
Помимо музыки, Бенни Йолинк увлекается мотоспортом. Из-за своего увлечения Йолинк неоднократно попадал в аварии. В 1992 году Йолинк попал в больницу
после автомобильной аварии. Как сообщается, он был в нетрезвом состоянии. Бенни вместе со своим сыном Гейсом организовали группу Motorband, которая пропагандирует мотоспорт и оказывает помощь молодым гонщикам.

В 2006 году Бенни Йолинк посетил голландских солдат в Афганистане.

В 2001 году был снят документальный фильм «Ik kom altied weer terug» о жизни Йолинка режиссёром Франком ван Энгелем. В фильме говорилось о личной и публичной жизни музыканта. В 2005 году была написана его биография журналистом Йозем Пальмом.

В августе 2012 года Йолинк был втянут в скандал. Он написал картину, на которой политик Герт Вилдерс был изображён вместе с Адольфом Гитлером
и террористом Андерсом Брейвиком и свастикой. Вилдерс назвал картину «отвратительной». Из-за своих картин Йолинк попадал в неловкие
ситуации и получал угрозы.

После распада группы «Normaal» Йолинк заявил, что отныне он будет заниматься сольной музыкальной деятельностью
.

Болезнь 
В 2016 году состояние здоровья Бенни ухудшилось, и он вынужден был провести некоторое время в больнице, а также приостановить свою концертную деятельность.

Дискография 
 Oerend hard (1977)
 Ojadasawa (1978)
 D’n Achterhoek tsjoek (1979)
 Høken is normaal (1980)
 Deurdonderen (1982)
 De boer is troef (1983)
 De klok op rock (1984)
 Steen stoal en sentiment (1985)
 Zo kommen wi-j de winter deur (1985)
 Kiek uut (1986)
 Noar 't café (1987)
 Da’s normaal (1988)
 Rechttoe rechtan (1989)
 H.A.L.V.U. (1991)
 Buugen of barsten (1992)
 Gas d’r bi-j (1994)
 Top of the bult (1996)
 Krachttoer (1997)
 Høken, kreng (1998)
 Effe zitten (2000)
 Van tied tut tied (2000)
 Ik kom altied weer terug (2001)
 Høk & swing (2003)
 Fonkel (2004)
 Hier is Normaal (2006)
 Ni-je NRS (2008)
 De Blues eLPee (2009)
 Halve Soul, Helemoal Høken (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Normaal
 Бенни Йолинк на Facebook